Australothyris är ett utdött släkte av procolophonomorpha parareptiler som levde i mitten av permperioden i Sydafrika. Den namngavs av Sean P. Modesto, Diane M. Scott, och Robert R. Reisz år 2009 till Australothyris smithi.

Filogeni

Referenser

Reptiler under perm
Förhistoriska kräldjur